Termín brahma či brahman může mít několik významů:

 Brahmá či Brahma – jeden z hlavních hinduistických bohů
 Bráhman – indický duchovní, příslušník stejnojmenné kasty
 Brahman či brahma – pojem z hinduistické filozofie označující abstraktní prvek božství
 Bráhmany – texty s exegezí védských hymnů
 Brahmánka – plemeno slepice